Kings Highway – stacja metra w Nowym Jorku na Brighton Line
 Kings Highway – stacja metra w Nowym Jorku na Culver Line
 Kings Highway – stacja metra w Nowym Jorku na Sea Beach Line
 Kings Highway - nazwa drogi w Nowej Południowej Walii w Australii